Utveckling kan avse:

 Utveckling – inom biologi hur levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer, se Evolution 
 Utvecklingsbiologi – ett fält inom biologin som studerar hur organismer växer och utvecklas
 Forskning och utveckling – ett begrepp inom näringslivet
 Produktutveckling – metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas
 Utvecklingspsykologi – vetenskapen om människans kognitiva och sociala utveckling
 Utvecklingsstörning – en människas kognition inte utvecklas normalt
 Utvecklingsbetingad – begrepp inom sjukvården/medicinen som innebär att en skada eller funktionsnedsättning har orsaker i personens tidiga utveckling
Utvecklingsland – ett land med låg BNP per capita
Personlighetsutveckling – ett begrepp inom psykoanalysen